Jméno a příjmení Jiří Trávníček má více nositelů:

 Jiří Trávníček (* 1960) – literární teoretik, historik a kritik
 Jiří Trávníček (houslista) (1925–1973) – český houslista, primárius a pedagog
 Jiří Trávníček (cestovatel) (* 1956) – český cestovatel a ředitel zoologické a botanické zahrady